«Лету́чий голла́ндец» () — легендарный парусный корабль-призрак.

 «Летучий голландец» — класс гоночных яхт (олимпийский в 1960—1992).
 «Летучий голландец» () — опера Рихарда Вагнера.
 «Летучий Голландец» — российская рок-группа (1993—1997).
 «Летучий Голландец» — российская детская вокальная шоу-поп-группа.
 «Летучий Голландец» — песня советской и российской рок-группы «Машина времени», написанная в 1970-е годы для студийной записи для программы «Музыкальный киоск» на стихи профессионального поэта — Бориса Баркаса.
 «Летучий Голландец» — видеоклип на одноимённую песню российской эстрадной певицы Алёны Апиной, вышедший в 1993 году в видеоальбоме «Танцевать до утра».
 «Летучий Голландец» — советское пограничное формирование в 1983—1989 годы: 3-я мотоманевренная группа «Артходжа Нанабад» в Афганистане от 48-го Пянджского пограничного отряда КСАПО пограничных войск КГБ СССР.
 «Летучий Голландец» — российское пограничное формирование в 1990-е годы: ДШМГ 178-го Московского пограничного отряда Группы Пограничных войск России в Республике Таджикистан на таджикско-афганской границе.
 «Летучий голландец» — прозвище германского авиатора голландского происхождения Антона Фоккера.

Фильмы 
 «Летучий голландец» (1957) — фильм нидерландского режиссёра Герарда Руттена.
 «Летучий голландец» (1991) — фильм российского режиссёра Владимира Вардунаса.
 «Летучий голландец» (1995) — фильм нидерландского режиссёра Йоса Стеллинга.

См. также 
 Корабль-призрак (значения)

Примечания